Anthrax (geslacht), een geslacht van tweevleugelige insecten
 Anthrax (band), een Amerikaanse metalband
 miltvuur of antrax, een infectieziekte